Carter DeHaven (1886 - 1977) est un acteur américain.
 Carter DeHaven est un producteur de cinéma.